Allan Jaffe ist der Name folgender Personen:

* Allan Jaffe (Tubist) (1935–1987), US-amerikanischer Musiker, Bandleader und Bühnenbetreiber
 Allan Jaffe (Gitarrist) (* 1950), US-amerikanischer Musiker und Komponist